Цизин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Цизин, Израиль Исаакович — российский кинематографист, редактор.
 Цизин, Григорий Ильич (род. 1957) — учёный-химик, лауреат премии имени В. А. Коптюга.
 Цизин, Юрий Сергеевич (1925—2004) — российский химик-органик.